Lauzon ist der Name folgender Personen:

 Alex Lauzon (* 1957), österreichischer Buchautor und Pokerspieler
 Jean de Lauzon († 1666), Gouverneur von Neufrankreich (1651–1657)
 Jean-Claude Lauzon (1953–1997), kanadischer Regisseur
 Jérémy Lauzon (* 1997), kanadischer Eishockeyspieler
 Patrice Lauzon (* 1975), kanadischer Eistänzer

Lauzon bezeichnet auch:
 Lauzon (Bollène), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône
 Lauzon (Durance), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Durance
 Lauzon (Ouvèze), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ouvèze
 Lauzon (Rhône), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Rhône
 eine ehemalige Stadt in der kanadischen Provinz Quebec, jetzt Teil der Stadt Lévis